Каса Сола има више значења:

 Каса Сола (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Каса Сола (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику